DPP7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 492 амінокислот, а молекулярна маса — 54 341.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз, амінопептидаз. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах, лізосомі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Серинові протеази